KV TOP (Arnemuiden)
 KV TOP (Sassenheim)